El término Campito o El Campito, puede referirse a :

 El Campito, antiguo centro clandestino de detención en Argentina;
 El Campito, localidad del municipio de Etchojoa, en el estado de Sonora, México;
 El Campito localidad del municipio de Huatabampo, del estado anterior;
 Los Campitos, localidad del municipio de Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España,